Куриловка — название населённых пунктов:

Россия 
 Куриловка — деревня в Макарьевском районе Костромской области.
 Куриловка — деревня в Суджанском районе Курской области.
 Куриловка — село в Усманском районе Липецкой области.
 Куриловка — деревня в Атюрьевском районе Мордовии, упразднена в 2007 году.
 Куриловка — село в Черепановском районе Новосибирской области.
 Куриловка — деревня в Вадинском районе Пензенской области.
 Куриловка — село в Вольском районе Саратовской области.
 Куриловка — село в Новоузенском районе Саратовской области.
 Куриловка — деревня в Гавриловском районе Тамбовской области.
 Куриловка — деревня в Белевском районе Тульской области.
 Куриловка — деревня в Кимовском районе Тульской области.

Украина 
 Куриловка — село в Хмельницком районе Винницкой области.
 Куриловка — посёлок в Петриковском районе Днепропетровской области.
 Куриловка — село в Лебединском районе Сумской области.
 Куриловка — село в Конотопском районе Сумской области.
 Куриловка — село в Купянском районе Харьковской области.
 Куриловка — село в Волочисском районе Хмельницкой области.
 Куриловка — село в Каневском районе Черкасской области.
 Куриловка — село в Коропском районе Черниговской области.
 Куриловка — село в Нежинском районе Черниговской области.